Les élections législatives françaises de 2022 ont lieu les 12 et .
Les résultats sont présentés sur cette page par région ou collectivité, ainsi que pour les Français établis hors de France.

Résumé

Auvergne-Rhône-Alpes

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Bourgogne-Franche-Comté

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Bretagne

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Centre-Val de Loire

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Corse

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Français établis hors de France

Grand Est

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Guadeloupe

Guyane

Hauts-de-France

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Île-de-France

Résultats par coalition

Résultats par nuance

La Réunion

Martinique

Mayotte

Normandie

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Nouvelle-Aquitaine

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Nouvelle-Calédonie

Occitanie

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Pays de la Loire

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Polynésie française

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Résultats par coalition

Résultats par nuance

Saint-Barthélémy et Saint-Martin

Saint-Pierre-et-Miquelon

Wallis-et-Futuna

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Élections législatives françaises de 2022

+